Термини има више значења:
 Термини (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Термини (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Термини (Напуљ), је насеље у Италији у округу Напуљ, региону Кампанија
 Термини Имерезе, је насеље у Италији у округу Палермо, региону Сицилија